LVD, (soit Low-Voltage Detect), est un périphérique  de microcontrôleur ou microprocesseur qui produit un signal de réinitialisation lorsque le niveau de la tension d'alimentation Vcc de ce dernier tombe en dessous d'une tension de référence (Vref).

LVD signifie aussi une source lumineuse, une marque de lampe à induction, 230Hz.

Le spectre de LVD 

Dans le tableau dessous, la portée du spectre visuel est entre 400-700nm. Dans cette portée, le spectre de la couche en trois couleurs primaires du tube de LVD est similaire au spectre complet du kinescope couleur. LVD peut donner le spectre complet qui produit les meilleurs indices de rendu de couleurs.